El nombre Darío Moreno puede referirse a varias personas:
 Darío Moreno, nombre artístico de David Arugete, cantante y actor de origen turco.
 Darío Moreno, nombre artístico de Manuel Darío Moreno Soria, clavecinista, pianista, compositor y director musical español.
 Darío Augusto Moreno, político argentino.